Рекордер, рікордер () — багатозначний термін:
 Рекордер — пристрій, призначений для запису вхідного сигналу на фізичний носій.
 Аудіорекордер — пристрій у звукозаписувальному апараті, що перетворює електричні коливання звукової частоти на механічні коливання різця, який фіксує (записує) тим самим електричні коливання на звуконосії — платівці, або диску, з лаковим або іншим покриттям.
 Відеорекордер — пристрій, що перетворює електричні коливання відеочастот на механічні коливання.
 Англійська назва духового музичного інструменту — Блокфлейти.

Інше 
 Рікордер  () — найменування у країнах англо-саксонських прав, системи деяких посад, осіб судових органів і органів місцевого самоврядування.

Посилання 
 Рікордер  // 
 Рекордер  //